Чёрный камень может означать:

 Чёрный камень — камень, вмонтированный в одну из стен Каабы.
 Чёрный камень (хребет) — горный массив в Новосёловском районе Красноярского края.
 Чёрный камень — город Эль-Хаджар-эль-Асвад в Сирии.
 Чёрный камень — рассказ ужасов 1931 года Роберта Говарда.
 Lapis Niger (лат. «Чёрный камень») — древний памятник на римском Форуме.

См. также 
 Чёрная гора — разные значения
 Блэкстон () — англоязычная фамилия и топоним
 Блэк-Рок () — англоязычный топоним